Substantivo masculino.

Texto contendo parecer técnico (de médico, engenheiro, perito judicial etc.).

O termo laudo pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Laudo pericial

Pessoas
Laudo Natel
Laudo Ferreira de Camargo

Desambiguação